Маракино — название населённых пунктов в России:

 Маракино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Маракино — деревня в Кологривском районе Костромской области.